Watzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Stark-Watzinger (* 1968), deutsche Politikerin (FDP)
 Carl Watzinger (1877–1948), deutscher Klassischer Archäologe
 Carl Hans Watzinger (1908–1994), österreichischer Autor und Journalist
 Herman Watzinger (1916–1986), norwegischer Ingenieur
 Karl Otto Watzinger (1913–2006), deutscher Verwaltungsjurist und beigeordneter Bürgermeister von Mannheim